Feliks Jaroński (ur. 1777, zm. 1827) – polski duchowny, filozof, teolog
 Feliks Jaroński (ur. 1823, zm. 1895) – polski pianista, kompozytor